Rippen steht für:

 rippen, im Computerjargon das Konvertieren von Musik oder Filmen auf die eigene Festplatte
 Rippen (Klavierbauer), Piano-Markenname (1926–2007)
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), deutsch Rippen, Oblast Kaliningrad, Russland

Rippen ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Warning-Rippen (* 1942), deutsche Malerin und Theaterpädagogin

Siehe auch:
 Rippe (Begriffsklärung), Ripper, Gerippe